Hélène Grégoire peut désigner :
 Hélène Grégoire, (1904-1988), écrivaine française ;
 Hélène Grégoire, comédienne canadienne du Québec.